Lazzaretto steht für
Lazzaretto Nuovo, Insel bei Venedig 
Lazzaretto Vecchio, Insel bei Venedig
Lazzaretto (Mailand), Viertel im Stadtbezirk 3 (Porta Venezia) der Stadt Mailand, Italien
 Lazzaretto (Muggia) oder Lazzaretto San Bartolomeo, Stadtteil von Muggia, Italien

Siehe auch
Lazareto